Mistrzostwa USA Strongman 2002 – doroczne, indywidualne zawody
amerykańskich
siłaczy.

Data: lipiec 2002 r.
Miejsce: St. Louis (Missouri) 

WYNIKI ZAWODÓW:

Przypisy 

2002
2002 w zawodach strongman